

A 

Liste (Mineralogie)
Minerale
Minerale